Hume (llenguatge de programació)
 Toponímia:
 Hume (Illinois)
 Hume (Missouri)
 Biografies:
 David Hume (Edimburg, 1711 - 1776), filòsof escocès 
 Desmond Hume, personatge de ficció de la sèrie de televisió nord-americana Lost interpretat per Henry Ian Cusick
 Gavin Hume, (1980) jugador de rugby a XV sud-africà
 John Hume (Derry, 1937 – 2020), polític nord-irlandès, Premi Nobel de la Pau el 1998 
 Hamilton Hume (Seven Hills, Nova Gal·les del Sud, 1797 – Yass, 1873), explorador australià